

Théâtre 
 , titre original de La Rechute ou la Vertu en danger, comédie de John Vanbrugh de 1696.

Musique

Album 
 , sixième album studio d' sorti le  ;
 , douzième album studio de  sorti le  ;
 , EP d' sorti le .

Label 
 Relapse Records, label de musique indépendant américain fondé en .

Cinéma 
 Relapse est un court métrage de Rosie Haber sorti en 2015.

Voir aussi 
 Rechute
 Relaps